Зариба, также зареба (zariba или zareba) — не очень высокие заборы, созданные из срубленных под корень колючих кустов, произрастающих в Африке. Широко распространен в Сомалиленде. Служат защитой от животных. Зариба — это эквивалент забора из колючей проволоки, но созданный из природных материалов. В сооружении используют только самые колючие кусты пустыни. После работы с ними могут остаться царапины, занозы, нарывы, которые будут долго заживать. Поэтому для работы используется хангол, помогающий избежать травм при работе с кустарниками.

Рекомендуемая литература 
 

Сомалиленд
Изгороди